Песчивка — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена на левом берегу реки Великая, в 3 км к юго-западу от центра города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 345 человека.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района